Pongrác Pósfay pl. veliko in malobakovski (madžarsko nagy és kis-barkóczi Pósfay Pongrácz), madžarsko-slovenski uradnik, višji glavar, plemič *22. januar 1852, Markišavci, † 23. april 1918, Murska Sobota.

Življenjepis
Pongrác Pósfay je bil ena ključnih osebnosti okraja Murska Sobota v času dualizma. Rodil se je v Markišavcih, kot Pongrac Pollak očetu Janosu Pollaku in materi Jožefi pl. Keresztury. Krstna botra sta bila Ludvik in Frančiška pl. Keresztury. Bil je samouk, zato je brez kakršne koli diplome že pri šestnajstih letih - 1. oktobra 1868 - stopil v županijsko službo in kot pripravnik deloval pri bakovskem glavarju Alojzu Kereszturyju. V letih 1871−1877 je bil glavarjev namestnik, od leta 1878-1884 pa pomožni glavar pri Ludviku Augustichu. 22. novembra 1874 se je poročil z Ido pl. Sinkovich, hčerko Ferenca pl. Sinkovich-a in Petronele pl. Agustich. Po smrti tedanjega višjega glavarja dr. Geze Ernuszta je s pooblastilom županijskega municipalnega odbora 26. oktobra 1885 postal višji glavar. To službo je opravljal skoraj tri desetletja, vse do upokojitve 1. maja 1914. Zaradi zaslug mu je kralj Franc Jožef I. 3. oktobra 1898 podelil plemiški naziv. Umrl je štiri leta po upokojitvi 23. aprila 1918.

Družinsko drevo

Galerija

Viri 
 Andrej Pavlič, Biografski podatki nekaterih osebnosti okraja Murska Sobota, Zbornik Soboškega muzeja, 2008

Rojeni leta 1852
Umrli leta 1918
Prekmurski politiki
Slovenski plemiči
Madžarski plemiči